Estación de Arriaga puede hacer referencia a dos estaciones de Euskotren Tranbia:

Estación de Arriaga (Bilbao), parada del Tranvía de Bilbao.
Parada de Arriaga (Vitoria), parada de la línea de Abetxuko del Tranvía de Vitoria.